Комзет — назва села Тургенєве Білогірського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року
 КОМЗЕТ — абревіатура від «комітет із земельного устрою єврейських трудящих»